Stella polaris (med stort eller lille p) kan henvise til flere emner:

 Nordstjernen - latinsk navn Polaris
 Stella Polaris (musikfestival) - en musikfestival